Georges Rigal (1890-1974) – pallanuotista francese
 Guillaume Rigal (1987) – pilota motociclistico francese
 Jean Rigal (1890-1979) – allenatore di calcio e calciatore francese

Pagine correlate 
 Rigali